Пётр Кислов:
 Кислов, Пётр Борисович (род. 1982) — российский актёр театра и кино, преподаватель.
 Кислов, Пётр Михайлович (1906—1968) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.